Sosulja ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sosulja (* 1980), ukrainisch-belgische Schachspielerin, siehe Anna Zozulia
 Fjodor Wladimirowitsch Sosulja (1907–1964), russisch-sowjetischer Admiral 

 Wera Sosulja (* 1956), sowjetisch-lettische Rennrodlerin, siehe Vera Zozuļa
 Wira Sosulja (* 1970), ukrainische Leichtathletin 

Sosulja steht für:
 Admiral Sosulja, russischer Lenkwaffenkreuzer der Kresta-I-Klasse